Sam Allen – (1861-1934) attore statunitense del cinema muto
 Sam Allen – allenatore di calcio britannico
 Sam Allen – pianista statunitense
 Sam Allen – personaggio di Desperate Housewives